Kenia na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2015 – reprezentacja Kenii podczas Mistrzostw Świata w Pekinie liczyła 52 zawodników.

Występy reprezentantów Kenii

Mężczyźni

Konkurencje biegowe

Konkurencje techniczne

Kobiety

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2015
Lekkoatletyka w Kenii
2015 w Kenii